„Рено̀ Мастър“ (Renault Master) е модел микробуси на френската компания „Рено“, произвеждан от 1980 година.

„Мастър“ се продава също под марките „Опел Мовано“, „Воксхол Мовано“ „Нисан Интерстар“ и „Нисан NV400“.

Мастер
Микробуси